Ла́ури Ка́рлович Йо́усинен (; 1889, Форсса, Великое княжество Финляндское — 1948, Петрозаводск, Карело-Финская ССР) — советский композитор, альтист, педагог. Один из организаторов Союза композиторов Карелии. Член Союза композиторов СССР (1937).

Биография 
Родился в 1889 году в городе Форсса, в Великом княжестве Финляндском в семье ткача, скрипача-любителя.

Окончил 3 класса начальной школы. Работал маляром, ткачом, рыбаком.

В 1908 г. — эмигрировал в США.

В 1917 г. около года учился в чикагской консерватории.

В 1922 г. в составе рыболовной артели переехал в СССР.

С 1923 г. работал учителем музыки в Петрозаводском педагогическом техникуме, руководитель финского хора.

С 1925 г. учитель и руководитель хора в Ухте.

С 1931 г. — скрипач симфонического оркестра Карельского радиокомитета.

С 1935 — заведующий учебной частью Петрозаводского музыкально-драматического техникума.

С 1937 г. скрипач Карельской государственной филармонии.

С 1941 г. — находился в эвакуации в Омске, участвовал в работе музыкально-драматического ансамбля, организованного Вальтером Суни.

С 1943 г. — переехал в Беломорск, консультант по фольклору Дома народного творчества, вместе с ним вернулся в г. Петрозаводск.

Творчестве композитора отличают обработки финских, ингерманландских и карельских народных песен для различного ансамблей, хоровая музыка

Избранные произведения 
 «Куллерво», музыка к трагедии Ю. Эркко (совместно с К. Раутио 1933)
 «Северное сияние», симфоническая картина (1936)
 Карельская колыбельная, для скрипки с фортепиано (1939)
 «Стрекоза и муравей», для сопрано или тенора с фортепиано, музыка, текст И. А. Крылова И. А. (1944)
 Концертино для скрипки с фортепиано (1945)
 Соната для скрипки с фортепиано (1945)
 «Карелия», для хора в сопровождении фортепиано, музыка, текст В. К. Эрвасти (1946)
 «Маленьким братьям», для хора в сопровождении фортепиано, музыка, текст В. К. Эрвасти (1946)
 «Сержант Варламов», для баритона и хора в сопровождении фортепиано, музыка, текст В. К. Эрвасти (1946)
 «У партизанского костра», для баритона и фортепиано, музыка, текст В. К. Эрвасти (1946)
 «Радость труда и победы», симфоническая поэма для симфонического оркестра (1947)
 Друг бойца: «Сколько счастья, радости и света…» : [для хора и фортепиано], музыка текст: В. Морозов.
 Интродукция и тема с вариациями для струнного квартета.
 «Песня весна», музыка (текст Л. Хело).
 «Эта деревня — хорошая деревня», карельская народная песня, музыка.
 «Сосны Карелии», музыка к песне (слова Я. Виртанена)

Примечания